Владимир Владимирович — ошибочное именование князей из рода Рюриковичей (в династии существовало табу на называние сына именем живого отца).

 Владимир Володаревич
 Владимир (Иоанн) Владимирович — сын Владимира Ярославича Галицкого

Примечания